Nereus, organe de presse de la Fédération suisse des sports subaquatiques ;
 Nereus, sous-marin grec ;
 Nereus, véhicule commandé à distance conçu par l’Institut océanographique de Woods Hole.
 Nereus, cratère d'impact sur Mars